Le tournoi de tennis de Madras 2005 s'est tenu du 3 au . Il s'agissait de la dixième édition du tournoi.

L'Espagnol Carlos Moyà conserve son titre en simple, battant en finale, sur un score presque identique, le même adversaire que l'année précédente, à savoir Paradorn Srichaphan. Le Thaïlandais atteint la finale de cet Open pour la quatrième fois consécutive, mais rentre bredouille une troisième fois.

En double, Mahesh Bhupathi, natif du lieu et alors  mondial de la spécialité, tente d'empocher un cinquième titre en autant de finales. Associé à Jonas Björkman, autre ancien vainqueur et  mondial, il laisse malgré tout la victoire à une paire jusque-là inédite sur le circuit ATP, Lu Yen-hsun - Rainer Schüttler.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Article connexe 
 Saison 2005 de l'ATP

Liens externes 

  Site officiel du tournoi

Notes et références 

Tennis masculin en 2005
ATP 2005
2005 en Inde
Tennis en janvier 2005